Majki peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Majki, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Majki, village du powiat d'Ostrołęka
 Majki, village du powiat de Sierpc